Масоха — фамилия двух украинских театральних и киноактёров, братьев:

 Масоха, Пётр Емельянович (1904—1991) — актёр театра и кино.
 Масоха, Лаврентий Емельянович (1909—1971) — советский актёр.